

Geografia

Austria 
 Schlierbach – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Kirchdorf an der Krems

Francja 
 Schlierbach – miejscowość

Niemcy 
 Schlierbach – dzielnica Heidelbergu
 Schlierbach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Göppingen

Szwajcaria 
 Schlierbach - gmina w kantonie Lucerna, w okręgu Sursee

Osoby 
 Helmut Schlierbach – gestapowiec